

Geografia
 Canada
Toronto – capitale dell'Ontario, Canada;
Toronto – città della Contea di Deuel, Dakota del Sud
Toronto – città della Contea di Clinton, Iowa
Toronto – città della Contea di Woodson, Kansas
Toronto – città della Contea di Jefferson, Ohio

Altro
2104 Toronto – asteroide della fascia principale
Joseph Toronto – missionario italiano naturalizzato statunitense
Toronto – gruppo musicale rock canadese